Paractius mirabilis är en ringmaskart som beskrevs av Saint-Joseph 1888. Paractius mirabilis ingår i släktet Paractius och familjen Dorvilleidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
mirabilis